Соловей — птица, фамилия и топоним.

Известные носители фамилии
 Соловей, Адам Андреевич (1868—?) — член Государственной думы II созыва, крестьянин.
 Соловей, Андрей Викторович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Соловей, Анна Николаевна (род. 1992) — украинская шоссейная и трековая велогонщица.
 Соловей, Арсений Мефодиевич (1940—1970) — советский военный врач.
 Соловей, Артём Викторович (род. 1990) — белорусский футболист.
 Соловей, Валерий Дмитриевич (род. 1960) — историк, профессор МГИМО.
 Соловей, Виктор Сильвестрович (1891—1966) — общественно-политический и церковний деятель, архиепископ УАПЦ.
 Соловей, Владимир Сергеевич (1922—1948) — Герой Советского Союза.
 Соловей, Геннадий Михайлович (род. 1963) — белорусский государственный деятель.
  (1888—1966) — украинский историк, экономист и статистик.
 Соловей, Елена Яковлевна (род. 1947) — советская и американская актриса и педагог.
 Соловей, Иван Прокопович (1898—1937) — директор Всеукраинского института коммунистического образования.
 Соловей, Мануил Гершенович (1898—1985) — советский гастроэнтеролог, комментатор Талмуда.
 Соловей, Михаил Александрович (род. 1980) — российский футболист.
 
 Соловей, Павел Сильвестрович (1862—1909) — член III Государственной думы, крестьянин.
 Соловей, Роберт (род. 1938) — американский математик.
 Соловей, Татьяна Дмитриевна (род. 1963) — российский учёный-этнограф.
 Соловей, Фёдор Максимович (1903—1991) — советский учёный, конструктор сельскохозяйственной техники.
 Соловей, Филипп Степанович (1903—1977) — советский пограничник, участник Великой Отечественной войны.

Персонажи 
 Соловей Будимирович — герой русского народного творчества.
 Соловей-разбойник — отрицательный персонаж восточнославянской мифологии и былинных эпосов.

Топонимы 
 Соловей — река в Кемеровской области.
 Соловей-Ключ — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.

Прочее 
 «Соловей» — фирменный поезд РЖД № 105/106 сообщением Москва — Курск.
 Курский соловей — одно из устойчивых выражений русского языка.
 Соловей (кинотеатр) — кинотеатр в Москве.

Художественные произведения 
 «Соловей» — сказка Х. К. Андерсена.
 «Соловей» — опера Игоря Стравинского.
 «Соловей» — романс композитора А. А. Алябьева на стихи поэта А. А. Дельвига.
 «Соловей» — поэма Марии Французской.
 «Соловей» — повесть Змитрока Бядули.
 «Соловей» — снятый по повести фильм.
 «Соловей» — балет Михаила Крошнера.
 «Соловей» — советский художественный фильм 1979 года режиссёра Надежды Кошеверовой.
 «Соловей» — австралийский художественный фильм 2018 года режиссёра Дженнифер Кент.
 «Соловей» — американский фильм-драма 2023 года режиссера Мелани Лоран.
 «Мой соловей» — японский фильм 1943 года.
 «Соловей-Разбойник» — фильм 2012 года, работа режиссёра Егора Баранова.
 «» — китайский фильм 2013 года.
 «Соловей» — песня украинской группы «Go_A», с которой должна была представлять Украину на 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Примечания

См. также 
 Соловьёв
 Соловейчик
 Соловьи (значения)
 Курский соловей
 Бюльбюль (значения)